Tocón steht für:

 Tocón (Granada), ein Ort in der spanischen Provinz Granada

Tocón ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Luis Baena Tocón (1915–1998), spanischer Beamter und Offizier